

Patronymes 
Klioukine (masculin ; ) ou Klioukina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikita Klioukine (1989-2011), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe